Iceman (engl. für Eismann oder Mann aus/vom Eis) bezeichnet:
 eine Comicfigur aus dem Marvel-Universum
 Ibanez Iceman, E-Gitarre von Ibanez

Iceman oder Ice Man ist der Spitzname folgender Personen
 Ötzi, Gletschermumie (vor allem im englischen Sprachraum)
 Albert Collins (1932–1993), US-amerikanischer Blues-Gitarrist und Sänger
 George Gervin (* 1952), US-amerikanischer Basketballspieler
 Jeff Hardy (* 1977), US-amerikanischer Wrestler
 Wim Hof (* 1959), niederländischer Extremsportler
 Carlo Janka (*  1986), Schweizer Skirennfahrer
 Chuck Liddell (* 1969), US-amerikanischer Mixed-Martial-Arts-Kämpfer
 Jeff Lisandro (* 1965), australisch-italienischer Pokerspieler
 Richard Kuklinski (1935–2006), US-amerikanischer Schwerverbrecher
 Gerwyn Price (* 1985), walisischer Dartspieler
 Kimi Räikkönen (* 1979), finnischer Automobilrenn- und Rallyefahrer
 Henrik Stenson (* 1976), schwedischer Golfer

Iceman oder The Iceman ist der Titel folgender Filme:
 Iceman, deutscher Titel Rückkehr aus einer anderen Welt, US-amerikanischer Film aus dem Jahr 1984
 The Iceman, US-amerikanischer Film aus dem Jahre 2012, basierend auf Richard Kuklinskis Leben
 Iceman, englischer Titel des Spielfilms Der Mann aus dem Eis aus dem Jahr 2017

Siehe auch:
 Eismann (Begriffsklärung)